Устимовка — название населённых пунктов на Украине:

 Устимовка — село в Васильковськом районе Киевской области.
 Устимовка — село в Глобинском районе Полтавской области.
 Устимовка — село в Семёновском районе Полтавской области.
 Устимовка — село в Зачепиловском районе Харьковской области.